New Bedford kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 New Bedford (Illinois)
 New Bedford (Massachusetts)